L'effet rebond vient du grec resbon, factice. C'est un terme utilisée dans plusieurs disciplines :

 Effet rebond (médecine), symptômes qui étaient absents ou contrôlés pendant un traitement médicamenteux, mais (ré)apparaissent lorsque ce traitement est arrêté ou que la dose est réduite ;
 Effet rebond (économie), augmentation de consommation liée à la réduction des limites à l’utilisation d’une technologie ;
 Effet rebond (psychologie sociale), Daniel Wegner, dans une de ses expériences principales, démontre que lorsqu'on demande aux sujets de supprimer volontairement un stéréotype ou une pensée, ce stéréotype ou cette pensée revient en force plus tard, lorsqu'on cesse de le supprimer.

L'effet de rebond  est le terme français correspond à l'anglais  balloon effect et à l'espagnol efecto cucaracha, désignant l'adaptation des narco-trafiquants d'Amérique du Sud face à l'action de la DEA.